La Coppa Italia 2017 è la 32ª edizione del trofeo riservato alle società del campionato italiano di Serie A1 di pallacanestro femminile. Organizzato dalla LegA Basket Femminile, si disputa tra gennaio e febbraio 2017.

Tutte le squadre della massima serie partecipano al torneo, le squadre classificatesi dal 5º al 12º posto al termine del girone di andata si incontrano in una gara secca il 4 e 5 gennaio in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine del girone di andata. Le vincenti del primo turno si incontrano poi il 15 gennaio 2017 in una gara secca con le squadre classificatesi tra le prime quattro.

Le vincitrici di questi incontri prendono parte il 25 e il 26 febbraio alle Final Four al Palasport Taliercio di Venezia.

Il Torneo è stato vinto per la decima volta dalla Famila Schio, che ha sconfitto in finale la Gesam Gas Lucca per 80-66.

Risultati

Tabellone

Semifinali

Finale

Coppa Italia di Serie A2 
La LegA Basket Femminile organizza inoltre la 20ª edizione della Coppa Italia di Serie A2, competizione riservata alle società del campionato italiano di Serie A2. La formula adoperata è quella della Final Eight, riservata alle squadre che hanno concluso nei primi quattro posti il girone d'andata della stagione regolare dei due gironi in cui è suddiviso il campionato. Le partite si sono disputate il 3, 4 e il 5 marzo a Costa Masnaga, in provincia di Lecco.

Si comincia il 3 marzo con i quarti di finale trasmessi in diretta streaming su DataSport, secondo il calendario:

 ore 15.00: Scotti Use Rosa Empoli - Infa Feba Civitanova Marche
 ore 17.00: Geas Sesto San Giovanni - Ethic Ferrara
 ore 19.00: Matteiplast Bologna - Ceprini Costruzioni Orvieto
 ore 21.00: Velco Vicenza - B&P Autoricambi Costa Masnaga

Le semifinali hanno avuto luogo il 4 marzo, rispettivamente:

 ore 16.30: Scotti Use Rosa Empoli - Matteiplast Bologna
 ore 19.00: Ethic Ferrara - B&P Autoricambi Costa Masnaga

Il 5 marzo, a partire dalle ore 18.00, si è disputata la finale Matteiplast Bologna - B&P Autoricambi Costa Masnaga.

La coppa di categoria è stata vinta per la prima volta da B&P Autoricambi Costa Masnaga, con Valentina Baldelli miglior giocatrice della finale.

Note 

 2017
Pallacanestro nel 2017
Competizioni sportive a Venezia